Эрбин — может означать:

  — белок.

Персоналии 
 Эрбин ап Константин (ок. 427—480) — король Думнонии (443—480), валлийский святой.
 Эрбин ап Эрбиг (V век) — король Эвиаса в начале V века.

См. также 
 Эрбан
 Эрбен